A Equipe Camaronesa de Copa Davis representa Camarões na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Fédération Camerounaise de Tennis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Camaronesa)

Camaroes